Een verkeersweg:
N491 (Frankrijk)
N491 (Nederland), zie Provinciale weg 491